Karangmekar (Karangnunggal), een plaats in Indonesië
Karangmekar (Cimanggu), een plaats in Indonesië
Karangmekar (Kedungwaringin), een plaats in Indonesië
Karangmekar (Karangsembung), een plaats in Indonesië
Karangmekar (Cimahi Tengah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing